Mega či MEGA může znamenat:
 mega – SI předpona (×106)
 Mega (televizní stanice) – chilská televizní stanice
 MEGA – služba sdílení souborů (bývalý Megaupload)
 jeden (jedno) mega – hovorově jeden milion korun